Samsung Wave 723 – telefon komórkowy firmy Samsung.

Czas 
 czuwania 750 h
 rozmów 920 min

Funkcjonalność 
 Alarm
 MP3
 Radio
 Budzik
 Kalendarz
 Kalkulator
 Przypomnienie
 Organizer
 Słownik T9
 Data

Linki zewnętrzne 
 Telefon w bazie Telepolis.pl
 Telefon w bazie mGSM.pl

Wave 723
Telefony komórkowe z 2010 roku